Lúcio Sherman, nome artístico de Lúcio Justino (Duque de Caxias, 6 de agosto de 1973) é um compositor, cantor e produtor musical brasileiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Duque de Caxias (Rio de Janeiro)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)